Джермани () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Джермани, Гая (урождённая Джиованна Джиардина; 1942—2019) — итальянская актриса.
 Джермани, Фернандо (1906—1998) — итальянский органист, композитор и музыкальный педагог.
 См. также 
 Норт-Джермани — тауншип в округе Уодина, Миннесота, США.
 Нью-Джермани — город в округе Карвер, штат Миннесота, США.
 Нью-Джермани — посёлок в провинции Новая Шотландия, Канада.